Germain est un adjectif pour désigner ou qualifier : 
 des parents et leurs liens de parenté (par exemple, cousins germains) ;
 ce qui est en rapport avec la Germanie ou les Germains, anciens peuples d'Europe centrale. Dans un sens plus actuel, ce qui est relatif à l'Allemagne.

Germain est aussi un nom propre utilisé comme prénom, patronyme et toponyme.

Prénom 
Germain est un prénom masculin, fêté notamment le 28 mai.

Il a pour forme féminine .

Variantes linguistiques 
 allemand : 
 anglais : Jermaine
 espagnol : Germán
 grec : Γερμανός
 italien : Germano
 latin : Germanus

Saints et bienheureux chrétiens 
 Germain d'Auxerre, en France
 Germain de Paris, en France
 Germain, métropolite de Moscou en 1566

Nom de famille 

 Famille Germain, une famille française d'orfèvres ;

 Adrien Germain (1837-1895), ingénieur hydrographe français ;
 Alain Germain (1948-), metteur en scène, acteur, artiste décorateur et costumier français ;
 André Germain (1903-1988), directeur de la photographie français ;
 Anne Germain (1935-2016), chanteuse française ;
 Auguste Germain (1862-1915), dramaturge, romancier et journaliste français ;
 Auguste Germain (1878-1942), poète français ;
 Auguste-Jean Germain de Montforton (1786-1821), préfet et comte d'Empire, fils du banquier Jean-Pierre Germain ;
 Baptiste Germain (2000-), joueur français de rugby à XV ;
 Bernard Germain (né en 1947), cinéaste, auteur et alpiniste français ;
 Bruno Germain (né en 1960), footballeur français ;
 Charles Joseph Germain, (1904-1964), magistrat général français ; 
 Constant Germain (1839-1892), homme politique français ;
 Élisée Germain (1972), moine et prélat orthodoxe français ;
 Enomy Germain, économiste haïtien ;
 Félix Germain (1904-1992), professeur, alpiniste, sauveteur en montagne et écrivain français ;
 François Ernest Edmond Germain, (1861-1929), général de division français ;
 François-Thomas Germain (1726-1791), orfèvre parisien et conventionnel ;
 Georges Germain (1920-2001), homme politique français, député de la Seine ;
 Georges-Hébert Germain, (1944-2015), journaliste, chroniqueur, critique, commentateur, scénariste, romancier, biographe et essayiste québécois ;
 Greg Germain (né en 1947), acteur français ;
 Gustave Germain (1843-1909), sculpteur français ;
   ;
 Hubert Germain (1920-2021), résistant et homme politique français ;
 Jacques Germain (1915-2001), artiste-peintre français ;
  ;
 Jean-Augustin Germain (1839-1928), ecclésiastique français, archevêque de Toulouse ;
 Jean-Marc Germain (né en 1966), homme politique français, député des Hauts-de-Seine ;
 Jean-Marc Germain (né en 1966), homme d'affaires français, PDG du groupe Constellium ;
 Jean-Michel Germain (né en 1945), un ancien joueur international français de handball
 Jean-Pierre Germain (1745-1803), banquier français, neveu de Pierre Germain dit le Romain ;
 Joël Germain (né en 1964), footballeur français ;
   ;
    ;
 Louise Germain (1874-1939), peintre française ;
 Louise-Denise Germain (1870-1936), relieur française ;
 Lucie Germain (19?-), médecin québécoise ;
 Marie-Angèle Germain (née en 1981), joueuse de pétanque française ;
 Maxime Germain, (1881-1953), général d'armée français, père d'Hubert Germain ;
   ;
 Patricia Germain (19?-), pongiste française ;
    ;
 Philippe Germain (1968-), homme politique et chef d'entreprise français de Nouvelle-Camédonie ;
  ;
 Rafaële Germain (née en 1976), écrivaine québécoise ; 
  ;
 Shawn Germain (né en 1982), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Sophie Germain (1776-1831), mathématicienne française, fille de François-Thomas Germain ;
 Sylvie Germain (née en 1954), femme de lettres ;
 Thomas Germain (1673-1748), « l’orfèvre des rois », orfèvre et architecte français, fils de Pierre Germain (1645-1683) ;
 Valère Germain (né en 1990), footballeur français ;
 Françoise Germain-Robin (1945-), journaliste française.

Toponymes 

 Germain, cratère vénusien, nommé ainsi en l'honneur de Sophie Germain ;
 .

Références 

Prénom masculin